Nueva Andalucía hace referencia a varios artículos

Territorios y poblaciones 

Provincia de Nueva Andalucía y Paria, gobernación colonial española en la actual Venezuela;
Provincia de Nueva Andalucía y Urabá, gobernación colonial española en la actual Colombia;
Gobernación de Nueva Andalucía del Río de la Plata, gobernación colonial española en el Río de la Plata;
Nueva Andalucía, distrito del municipio de Marbella, España.
Nueva Andalucía, barrio de la ciudad española de Almería, España.

Publicaciones 
 Nueva Andalucía, diario editado en Sevilla entre 1976 y 1984.